UJA est un sigle de trois lettres qui peut désigner :
 Une Union de jeunes avocats (organisations réunies sous l'égide de la Fédération nationale des unions des jeunes avocats)
 L'UJA Alfortville, club de football français basé à Alfortville. (alors que l'acronyme exact serait UJAA, le club est cependant souvent appelé UJA par les médias et les supporters)
 Universidad de Jaén, une université espagnole